Jazzinstitut steht für
Jazzinstitut Darmstadt
Jazz-Institut Berlin 

Siehe auch:
Jazz Institute of Chicago 
Jazzschule